Borgholm (gemeente), een Zweedse gemeente op het eiland Öland
 Borgholm (stad), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente
 Bornholm (schip uit 1889) (in 1924 omgedoopt tot Borgholm)